Rajd San Remo 1982 - Rajd Włoch (24. Rallye Sanremo) – 24 Rajd San Remo rozgrywany we Włoszech w dniach 3-9 października. Była to dziesiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku  1982. Rajd został rozegrany na nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Bazą rajdu było miasto San Remo.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 10 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

San Remo
1982
1982 we Włoszech